Costoja (Aude), comuna francesa al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Costoja (Montferrer i Castellbò), seu d'un priorat hospitaler
 Costoja (Vallespir), comuna de la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord)
 Costoja (Alt Pirineu), Espai Natural Protegit de Catalunya